Het seizoen 2004/05 was het 40e jaar in het bestaan van de Enschedese voetbalclub FC Twente. De Tukkers kwamen uit in de Nederlandse Eredivisie en namen deel aan het toernooi om de KNVB beker.

De ploeg
Rini Coolen was met ingang van dit seizoen de nieuwe hoofdtrainer. Hij was in het seizoen 2003/04 nog de assistent van de vorige trainer, René Vandereycken. Bij Twente was doelman Sander Boschker teruggekeerd na een jaar onder contract te hebben gestaan bij Ajax. Ook nieuw in de selectie waren Guilherme Afonso (AS Valence), Elbekay Bouchiba (Sparta), Jason Čulina (Ajax), Raymond Fafiani (Vitesse), Resit Schuurman (NEC), Dmitri Sjoekov (Willem II), Karim Touzani (FC Utrecht) en Niels Wellenberg (Go Ahead Eagles). De huur van Simon Cziommer (eigendom van Schalke 04) werd met een jaar verlengd.

Mohammed Allach (naar VVV-Venlo), Spira Grujić en Sjaak Polak (beiden naar ADO Den Haag), Arco Jochemsen en de van PSV gehuurde Jelle ten Rouwelaar (beiden naar FC Zwolle), Patrick Pothuizen (N.E.C.), de van PSV gehuurde Adil Ramzi (AZ), de Finse keeper Mikko Rahkamaa (Go Ahead Eagles) en Chris van der Weerden (Germinal Beerschot) verlieten FC Twente. Thijs Houwing was in het voorgaande seizoen verhuurd aan De Graafschap en vertrok naar Cambuur. Jeffrey de Visscher werd verhuurd aan Heracles. Giorgi Gachokidze vertrok naar Metaloerh Donetsk, maar keerde na nog een kort dienstverband bij Krylja Sovetov Samara in Rusland na een half jaar weer terug bij FC Twente.

Uit de eigen jeugd werden Tim Velten en Karim El Ahmadi naar de A-selectie overgeheveld.

Het seizoen
Het seizoen kende een wisselvallige en moeizame eerste helft. Een opmerkelijke periode beleefde Twente in oktober en november, waarin vier thuiswedstrijden verloren gingen en drie uitwedstrijden gewonnen. Op 4 december 2004 werd de grootste overwinning van het seizoen behaald; 4-0 tegen FC Den Bosch. Een week later was AZ met 5-0 te sterk voor Twente; de grootste nederlaag van het seizoen. Na zeventien wedstrijden stond Twente op een dertiende plaats, met achttien punten.

In de tweede helft van het seizoen werd nog maar één keer verloren, uit bij de uiteindelijke degradant FC Den Bosch. Ajax werd in Amsterdam met 2-1 verslagen, kampioen PSV werd thuis op 2-2 gehouden en AZ werd in de voorlaatste competitieronde met 3-0 overwonnen. De tweede reeks van zeventien wedstrijden leverde 36 punten op. FC Twente eindigde als zesde, een plek te laag om zich te plaatsen voor de UEFA Cup.

In het toernooi om de KNVB beker 2004/05 reikte FC Twente tot de achtste finales. Sparta Nijkerk, Baronie en NEC werden verslagen. ADO Den Haag was echter in het eigen stadion op 26 januari 2005 beter in het nemen van strafschoppen.

Blaise Nkufo werd andermaal clubtopscorer in de competitie, met zestien doelpunten. Jason Čulina scoorde elf keer. Twente behaalde vijftien overwinningen, negen gelijke spelen en tien nederlagen, goed voor 54 punten.

Eredivisie

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

FC Twente naar seizoen
Twente